Alfen ist
 Alfen (Borchen), ein Ortsteil der Gemeinde Borchen
 Alfen (Wipperfürth), ein Ortsteil von Wipperfürth
 Alfen (Unternehmen), ein niederländisches Unternehmen der Elektroindustrie

Siehe auch:
 Alfen Drain, ein Fluss im US-Bundesstaat Michigan
 Alfvén
 Alphen